Dit is een lijst van spelers van het Belgisch voetbalelftal, gesorteerd in een tabel op hoeveelheid doelpunten.

Op 14 maart 2017 was dit de volledige lijst van spelers met de meeste doelpunten:

De vetgedrukte spelers zitten bij de huidige selectie.

Lijst
Belgisch
Belgisch elftal
Spelers
Nationaal elftal, vrouwen